Preobrajensky () est la transcription française la plus courante d'un nom de famille russe au masculin dérivé du mot Preobrajenie (Преображение) qui signifie « Transfiguration », une fête chrétienne célébrée le 6 août. Ce nom est transcrit Preobrajenskaïa () au féminin, et Preobrajenskoïe () au neutre. 

On trouve également les transcriptions suivantes :
- Préobrajenski
- Preobrajenski
- Préobrajensky
- Preobrazhensky (transcription utilisée en anglais)
- Preobraschenski (transcription utilisée en allemand)
- Préobraschenski (transcription française dérivée de la transcription allemande)

Ce nom propre peut faire référence à :

Nom de famille 
 Aleksandr Preobrajenski, pédagogue russe
 Boris Preobrajenski, otorhinolaryngologiste et académicien soviétique, héros du travail socialiste
 Evgueni Preobrajenski (1886-1937), économiste bolchevik
 Evgueni Nikolaïevitch Preobrajenski, leader militaire soviétique
  (1953- ), écrivain et journaliste russe, auteur de livres sur le KGB.
 Mikhaïl Préobrajenski (1854–1930)
 Nikolaï Preobrajenski, otorhinolaryngologiste soviétique
 Olga Ivanovna Preobrajenskaïa (1881-1971), actrice, réalisatrice et scénariste soviétique
 Olga Iossifovna Preobrajenskaïa (1871-1962), danseuse russe
 Pavel Ivanovitch Préobrajenski (1874-1944), géologue russe.
  (1894-1941), historien russe.
 Sofia Preobrajenskaïa, chanteuse d'opéra russe
 Vassili Khrissanfovitch Preobrajenski, écrivain russe
 Vassili Petrovitch Preobrajenski, écrivain russe

Edifices religieux 
De nombreuses églises et cathédrales, en Russie ou dans d'autres pays russophones ou de langue slave portent le nom de la Transfiguration.
 Église de la Transfiguration
 Cathédrale de la Transfiguration

Toponymes 
 Preobrajenski, localité du kraï de Krasnoïarsk.
 Preobrajenskaïa, un village (stanitsa) de l'oblast de Volgograd.
 l'hôpital Preobrajenskaïa est un hôpital psychiatrique de Moscou.
 Preobrajenskaïa plochtchad, station de métro de Moscou (« Place de la Transfiguration »)
 Preobrajenskoïe, district de Moscou.
 Preobrajenskoïe, village (selo) en république d'Adyguée.
 Preobrajenskoïe, village du kraï du Kamtchatka.
 Plusieurs autres localités russes portent le nom de Preobrajenskoïe
 Cimetière Preobrajenskoïe,  cimetière de Moscou.

Divers 
 Régiment Préobrajensky